Яцимирский — фамилия западноукраинского происхождения. Вариант — Яцемирский.

 Яцимирский, Александр Иванович (1873—1925), историк литературы, славист.
 Яцимирский, Константин Борисович (1916—2005), украинский химик, доктор химических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Украины, лауреат премии имени Л. А. Чугаева (1976).